Een verkeersweg:
 N763 (België)
 N763 (Frankrijk)
 N763 (Nederland), zie Provinciale weg 763

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing